Канаду је на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију представљало 220 такмичара у 14 спортова. Једини спорт у ком Канада није имала представнике је нордијска комбинација. Најмлађи канадски спортиста на овим играма била је Габријел Дејлман, такмичарка у уметничком клизању, док је Џенифер Џоунс била најстарија представница Канаде са 39 година.

Освајачи медаља 

|align="left" valign="top"|

| width="22%" align="left" valign="top" |

Алпско скијање 

Мушкарци

Жене

Брзо клизање 

Мушкарци

Жене

Екипно

Извори

Спољашње везе 

 Canada at the 2014 Winter Olympics 

Земље учеснице на Зимским олимпијским играма 2014.
Канада на Зимским олимпијским играма